Schulte:
 Aloys Schulte
 Fredrik Schulte
 Johann Friedrich von Schulte
 Wolfgang Schulte

Tyska efternamn